RO ali Ro je lahko:

 ro, črka grške abecede
 .ro, vrhnja internetna domena Romunije
 Ro, Emilija - Romanja, Italija
 Ro, Grčija
 Ro (faraon), staroegipčanski faraon

Kratica oz. koda 
 ro, ISO 639-1 koda za romunščino
 mednarodna avtomobilska oznaka za Romunijo.
 Revija Obramba

Kratice